Chail kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chail, kommun i departementet Deux-Sèvres,

Indien 

 Chail (ort i Indien), Uttar Pradesh, Kaushambi District, 

Robotskapade Indienförgreningar